Ніколь Арендт і Манон Боллеграф були чинними чемпіонками, але того року не брали участі.

Александра Фусаї і Наталі Тозья виграли титул, перемігши у фіналі пару Маріан де Свардт і Яна Новотна з рахунком 6–1, 6–0.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Александра Фусаї /  Наталі Тозья (чемпіонки)
 Маріан де Свардт /  Яна Новотна (фінал)
 Анна Курнікова /  Лариса Нейланд (чвертьфінал)
 Яюк Басукі /  Кароліна Віс (чвертьфінал)

Сітка

Посилання 
 1998 Pilot Pen International Women's Doubles Draw 

Жінки, парний розряд
Парний розряд